Castello di Monte Sant'Angelo – castello a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia,
 Castel Sant'Angelo – castello di Roma
 Castel Sant'Angelo – castello di Taranto